East Branch Reservoir ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 East Branch Reservoir (Kanada), in New Brunswick

in den Vereinigten Staaten:
 East Branch Reservoir (Colorado), im Grand County
 East Branch Reservoir (New Jersey), im Somerset County
 East Branch Reservoir (New York), im Putnam County
 East Branch Reservoir (Ohio), im Geauga County